Savant (französisch für „Gelehrter“) bezeichnet:
 Person mit einer Inselbegabung
 Marke des ehemaligen britischen Automobilherstellers Sector Three Engineering

Personen, Familienname:
 Doug Savant (* 1964), ein US-amerikanischer Schauspieler
 Jean Savant (1911–1998), französischer Historiker
 Marilyn vos Savant (* 1946), US-amerikanische Kolumnistin und Schriftstellerin

Personen, Pseudonym:
 Savant des Rimes (* 1984; bürgerlich Umut Altunay), französischer Rapper
 Savant (Musiker) (bürgerlich Aleksander Vinter), norwegischer Musiker

Siehe auch:

 Savanté Stringfellow (* 1978), ein US-amerikanischer Weitspringer
 Sawantwadi (auch Savantvadi und Sawantvadi), ein ehemaliger Fürstenstaat Britisch-Indiens im heutigen Bundesstaat Maharashtra
 Savan